Résultats détaillés de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel masculin de Malaisie.

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Malaisie
ATP 2010
Tennis en octobre 2010